Њујоршки птеросаур () је наводно криптид из Њујорка (САД). Ово биће често упоређују са Мотменом

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 Ово биће је наводно виђено за вријеме терористичког напада 11. септембра 2001. године. Виђено је како лети око зграда које су горијеле. Постоји неколико фотографија које су биле усликане од стране неколицине свједока.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 	
 http://livedinopedia.wikia.com/wiki/New_York_Pterosaur
 http://www.s8int.com/eyewit22.html 

Криптозоологија
Живи диносауруси